Federico Lacroze – postać historyczna
 Federico Lacroze – stacja metra w Buenos Aires